Ziborium (lateinisch ciborium) bezeichnet:

 Ziborium (Gefäß), ein liturgisches Gefäß
 Ziborium (Altaraufbau), ein Altarüberbau

Siehe auch: